Galtschew ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Galtschew (* 1983), bulgarischer Fußballspieler
 Filaret Iljitsch Galtschew (* 1963), russischer Unternehmer